Faccio puede referirse a:

 Franco Faccio (1840—1891), director de orquesta y compositor italiano;
 Ricardo Faccio (1907—1970), futbolista y entrenador uruguayo.